Ла-Форі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Ла-Форі (Верхні Альпи) — () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.
 Кен Форі (; 29 лютого 1948) — американський актор.